Hinrikstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hinrikstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,77 ha)
Hinrikstjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (5,85 ha)

Se även
Henrikstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn